Arondismentul Montdidier (în ) este un arondisment din departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Ailly-sur-Noye
 Cantonul Montdidier
 Cantonul Moreuil
 Cantonul Rosières-en-Santerre
 Cantonul Roye

Comune 

Montdidier